La saison 2006-2007 du Championnat de Slovaquie de football était la  de la Slovak Superliga, le championnat de première division de Slovaquie. Les 12 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation rencontre deux fois tous ses adversaires, à domicile et à l'extérieur. À la fin de cette première phase, les huit premiers jouent une poule pour le titre tandis que les quatre derniers affrontent les quatre meilleurs clubs de D2 au sein d'une poule de promotion-relégation.

Le MSK Zilina finit en tête du championnat et remporte le  de champion de Slovaquie de son histoire.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir tous les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase 

|valign=top align=left width=50%|

|}

|}

Poule pour le titre 
Les 8 premiers du classement rejouent une nouvelle fois les uns contre les autres, en matchs aller et retour. Avant de commencer cette phase, les points obtenus face aux 4 derniers du classement sont retirés.
 

|valign=top align=left width=50%|

|}

|}

Poule de promotion-relégation 
Les 4 derniers du classement retrouvent les 4 premiers de D2. À la fin de cette phase, les clubs classés de la première à la  joueront en 1.division la saison prochaine tandis que les 4 derniers disputeront la 2.division.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Slovaquie de football

Liens externes 
 RSSSF

Slovaquie
Championnat de Slovaquie de football
2006 en Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2007